Селянур — деревня в Граховском районе Удмуртии, в составе Староятчинского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня располагается в западной части района, в 7 км от центра сельского поселения, на правом берегу реки Умяк.

История 
Впервые деревня Малый Солянур-Пельга упоминается в ландратской переписи 1716 года среди населённых пунктов сотни Токбулата Рысова Арской дароги Казанского уезда. После образования Елабужского уезда деревня входила в состав Староятчинской волости. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 32 дворах деревни проживало 244 жителя.

В 1924 году в результате административной реформы деревня вошла в состав Староятчинского сельсовета Троцкой волости, но уже в следующем году сельсовет разукрупнён. С 1925 по 1954 годы деревня входила в состав Русско-Куюкского сельсовета, после его упразднения 16 июня 1954 года снова в состав Староятчинского сельсовета.

Население

Объекты социальной сферы 
 Селянурский сельский дом культуры
 Селянурский фельдшерско-акушерский пункт

Улицы 
 улица Молодёжная
 улица Новая
 улица Селянурская
 улица Средняя
 улица Старая

Примечания 

Населённые пункты Граховского района